Богосло́вское кла́дбище — кладбище в Калининском районе Санкт-Петербурга, расположено между Лабораторным и проспектом Мечникова и железнодорожной веткой на участке Кушелевка — Пискарёвка.

История 
Название происходит от располагавшейся на территории кладбища церкви Иоанна Богослова. Первоначально здесь хоронили умерших в военно-сухопутном госпитале.

С первой половины XVIII до середины XIX века кладбище располагалось примерно в 2,5 км южнее современного (в районе так называемого Куликова поля, в месте пересечения современных Арсенальной и Минеральной улиц). В 1788 году оно было закрыто.

Новое кладбище было основано в 1841 году. В 1844 году Синод утвердил проект каменной церкви, но денег на её строительство не нашлось, и в 1853—1854 годах была построена только небольшая двухэтажная часовня. В 1915—1916 годах на кладбище по проекту архитектора В. Н. Боброва была построена новая деревянная трёхпридельная церковь Иоанна Богослова, которая в 1938 году была разграблена и снесена вместе с частью кладбища, так как располагалась «в закрытой зоне военной организации». В октябре 2000 года была торжественно освящена вновь отстроенная деревянная церковь во имя Святого Апостола и Евангелиста Иоанна.

В годы Великой Отечественной войны кладбище стало одним из мест массового захоронения жителей блокадного Ленинграда.

Знаменитый историк-краевед, знаток столичных некрополей Владимир Иванович Саитов (1849—1938), нашёл сведения о примечательных дореволюционных захоронениях на Богословском кладбище, и включил туда 39 персоналий, составив справочник (см. фото ниже).

Похороненные на кладбище 
См. категорию Похороненные на Богословском кладбище

 Бианки, Виталий Валентинович — писатель
 Бонч-Бруевич, Михаил Александрович — инженер-электротехник
 Верейский, Георгий Семёнович — художник
 Власов, Иван Павлович — Герой Советского Союза
 Высоцкий, Кузьма Демидович — Герой Советского Союза
 Гальба, Владимир Александрович — художник
 Герман, Юрий Павлович — писатель
 Гирголав, Семён Семёнович — медик
 Глухаченков, Иван Кузьмич — революционер
 Гореленко, Филипп Данилович — Герой Советского Союза
 Горшенёв, Михаил Юрьевич — основатель и вокалист панк-рок группы «Король и Шут».
 Дыскин, Ефим Анатольевич — Герой Советского Союза, медик
 Жуков, Илья Ильич — революционер
 Зальцман, Исаак Моисеевич — генерал-майор, нарком танковой промышленности, директор Челябинского тракторного завода — во время войны известного как Танкоград, Герой Социалистического труда.
 Кондратьев, Александр Александрович — революционер
 Крепс, Евгений Михайлович — учёный-физиолог
 Лазуркина, Дора Абрамовна — революционер
 Лебедев, Алексей Борисович — инженер-электротехник
 Липатов, Тимофей Иванович — революционер
 Маринеско, Александр Иванович — Герой Советского Союза
 Молев, Михаил Иванович (1891—1952) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Мравинский, Евгений Александрович — дирижёр
 Николаенко, Евгений Макарович — Герой Советского Союза
 Оппель, Владимир Андреевич — медик
 Орбели, Иосиф Абгарович — учёный-востоковед
 Орбели, Леон Абгарович — учёный-физиолог
 Парсегов, Михаил Артемьевич — Герой Советского Союза
 Сазонов, Николай Петрович — Герой Советского Союза
 Симонов, Василий Львович — скульптор, воссоздавший погибшую во время войны статую «Самсона» для главного фонтана дворцово-паркового ансамбля «Петергоф» в Петродворце
 Симоняк, Николай Павлович — Герой Советского Союза
 Успенский, Лев Васильевич — писатель
 Цой, Виктор Робертович — основатель и вокалист рок группы «Кино».
 Чарушин, Евгений Иванович — писатель
 Шателен, Михаил Андреевич — инженер-электротехник
 Шварц, Евгений Львович — писатель
 Шевкуненко, Виктор Николаевич — медик
 Шор, Виктор Абрамович — астроном
 Якобсон, Леонид Вениаминович — балетмейстер

Галерея

Дополнительные факты 

 После гибели рок-музыканта Виктора Цоя рядом с его могилой был устроен палаточный городок, свёрнутый лишь в конце 1990-х, где жили его поклонники. Могила защищена от вандалов и собирает толпы молодёжи дважды в год: 21 июня — в день рождения Виктора, и 15 августа — в день его гибели.
 В 2013 году здесь похоронили Михаила Юрьевича Горшенёва, вокалиста группы «Король и Шут». Его могила находится немного восточнее могилы Цоя. Также здесь похоронены рок-музыканты Александр Аксёнов (более известный, как «Рикошет»), лидер рок-группы «Объект насмешек» и Наташа Пивоварова, лидер рок-группы «Колибри».
 Кладбище является своеобразным «проходным двором», так как значительно сокращает путь от Кондратьевского проспекта до улицы Бутлерова: не нужно садиться на автобусы на Пискарёвке и люди просто проходят сквозь него. Ошибочно считается, что оно стало таковым из-за похороненного на нём Виктора Цоя: на самом деле по иронии судьбы через кладбище пролегал кратчайший путь между деревнями, существовавшими в тех местах ещё при царе.
 Богословское кладбище входит в перечень общественных кладбищ смешанного способа погребения. Это кладбище закрытого типа, а для родственного подзахоронения доступно по истечении санитарного срока 20 лет. Также имеются стандартные урновые захоронения.

Литература 
Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград: Энциклопедический справочник. Ред. коллегия Белова Л. Н., Булдаков Г. Н., Дегтярев А. Я. и др., М.: БРЭ. 1992. 687 с. ISBN 5-85270-037-1

Ссылки 
 Богословское кладбище, funeral-spb.ru
 Богословское кладбище на карте Санкт-Петербурга

Богословское кладбище
Здания и сооружения Калининского района Санкт-Петербурга